В статье представлен список футбольных клубов Франции по числу выигранных титулов. В нём перечислены все французские футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из четырёх основных домашних трофеев, либо хотя бы один из семи европейских клубных турниров (существующих в настоящее время или существовавших раньше). Эти трофеи включают в себя: Чемпионат Франции по футболу, Кубок Франции по футболу, Кубок французской лиги по футболу, Суперкубок Франции по футболу, Лигу чемпионов и её предшественника Кубок европейских чемпионов УЕФА, ныне упразднённый Кубок обладателей кубков УЕФА, Лигу Европы, её предшественников Кубок УЕФА и Кубок Ярмарок, а также Суперкубок УЕФА.

Французские футбольные соревнования национального масштаба начали проводиться с 1918 года, когда стартовал первый розыгрыш Кубка Франции. Первый трофей выиграл парижский клуб «Пантен». Чемпионат Франции стал разыгрываться с 1932 года. Турнир 1932/1933 назвался «Национальный чемпионат» и состоял из двух групп и финала между победителями групп. Победителем стал «Олимпик Лилль», который в финальном матче победил «Кан» со счётом 4:3. С 1933 года по 2002 год чемпионат страны разыгрывался между командами, игравшими в «Дивизионе 1», с 2002 года высший дивизион чемпионата Франции переименован в «Лигу 1». В 1994 году официальный статус получил второй национальный кубковый турнир — Кубок французской лиги по футболу, в котором имеют право участвовать только профессиональные футбольные клубы. В отличие от Кубка Франции, который организует Федерация футбола Франции, Кубок Лиги организуется Профессиональной футбольной лигой. Все клубы члены ПФЛ должны принимать участие в этом соревновании. До 1994 года Кубок Лиги был неофициальным летним состязанием, имевшим целью ликвидировать отсутствие игровой практики у футболистов в межсезонье.
В 1995 году был Французской Федерацией футбола перезапущен разыгрывавший нерегулярно с 1949 года Суперкубок Франции по футболу. При этом самый первый его розыгрыш считается неофициальным.

Французские клубы участвуют в еврокубках с 1955 года — года основания европейских клубных турниров: Кубка европейских чемпионов и Кубка Ярмарок. При этом в Кубке чемпионов французские команды стартовали с первого сезона, где «Реймс» добрался до финала, в котором уступил «Реалу». А в Кубке ярмарок начали участвовать со второго розыгрыша 1958/1960. Во втором сезоне 1961/1962 они начали участвовать в Кубке обладателей кубков УФЕА. Клубы из Франции 14 раз играли в финалах основных еврокубков и только дважды смогли одержать победу: в 1993 году «Олимпик Марсель» выиграл Лигу чемпионов, а в Кубке обладателей кубков 1995/1996 победил «Пари Сен-Жермен». В Межконтинентальном кубке французские команды не принимали участия.
В Кубке Интертото, выполнявшем функции отбора для Кубка УЕФА, французские клубы побеждали рекордное число раз — 16.

Титулы 
 Принятые сокращения

Национальный чемпионат
ЧФ = Чемпионат Франции по футболу (с 1932 года)

Национальные кубковые соревнования
КФ = Кубок Франции по футболу (с 1917 года) 
КЛ = Кубок французской лиги по футболу (1994—2020) 
СКФ = Суперкубок Франции по футболу (с 1955 года)

Основные еврокубки
ЛЧ/КЕЧ = Лига чемпионов и Кубок европейских чемпионов УЕФА Кубок европейских чемпионов УЕФА 
КОК= Кубок обладателей кубков УЕФА

Прочие еврокубки
СКУ= Суперкубок УЕФА
КИ = Кубок Интертото УЕФА

По клубам 

Примечания.
Данные по Суперкубку Франции учитываются только с 1995 года — года утверждения официального турнира «Trophée des champions».
Сезон 2019—2020 начался 9 августа 2019 года и был досрочно завершён из-за пандемии COVID-19 28 апреля 2020 года. Чемпионом был объявлен «Пари Сен-Жермен».
В таблице в столбце СКФ (Суперкубок) учтены результаты официальных розыгрышей «Challenge des Champions» (1955—1986) и «Trophée des Champions» (с 1995 года). Результат неофициального матча 1949 года между «Реймсом» и «Расингом» не учитывается.
Как победители кубка Интертото не учитываются клубы, прошедшие в Кубок УЕФА среди 11 лучших, но не награждённые трофеем в сезонах 2006—2008. В указанных сезонах кубок вручался команде, прошедший дальше всех в Кубке УЕФА.

Примечания 

Франция по трофеям
 
Франция по трофеям